Сер-Треннелаг () — колишній норвезькій район (фюльке). Розташований у регіоні Тренделаг (Центральна Норвегія) на узбережжі Атлантичного океану. 1 січня 2018 року об'єднаний із фюльке Нур-Тренделаг. Адміністративним центром слугувало місто Тронгейм. Межував з фюльке Нур-Тренделаг, Мере-ог-Ромсдал, Оппланн та Гедмарк.

Адміністративно-територіальний поділ 
Сер-Треннелаг поділяється на 25 комун:

Див. також 
 ВЕС Бессакерф’єлет
 ВЕС Гітра
 ВЕС Роан
 ВЕС Стургайя

Примітки 

Колишні фюльке Норвегії